The Supreme Test – film del 1912 prodotto dalla Essanay
 The Supreme Test – film del 1915 diretto da Edward LeSaint
 The Supreme Test – film del 1923 diretto da W.P. MacNamara